SMB steht für:
 Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, siehe Missionsgesellschaft Bethlehem
 Société Mathématique de Belgique, deutsch Belgische Mathematische Gesellschaft
 Société minière de Boké, Bauxitbergwerk in Guinea
 St. Matthiasbruderschaft
 Staatliche Museen zu Berlin
 Super Mario Bros., ein Videospiel
 Surface Marker Buoy, die Signalboje für Taucher

Technik:
 anderer Name für das Halbleitergehäuse DO-214AA, siehe Liste von Halbleitergehäusen
 Server Message Block, ein Netzprotokoll
 Simulated Moving Bed, eine spezielle Technik der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
 SubMiniature B, elektrische Steckverbinder, siehe Koaxialstecker
 Superconducting Magnetic Bearing, supraleitende magnetische Lager für Maschinen mit rotierenden Teilen, siehe Supraleitendes Magnetlager
 System Management Bus, ein Kommunikations-Bussystem auf PC-Hauptplatinen

Wirtschaft:
 Small and Medium-sized businesses, englisch für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
 Società Motori Bresciana, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Solothurn-Münster-Bahn, eine ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Franco Bianco Airport (IATA-Code), Flughafen von Cerro Sombrero, Provinz Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile

smb steht für:
 Simbari (ISO-639-3-Code), Papuasprache der Sambia (Volk) in der Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung